Sezon 2019/20 był 116. sezonem w historii Realu Madryt i 89. z rzędu sezonem tego klubu w najwyższej klasie hiszpańskiego futbolu. Obejmuje okres od 1 lipca 2019 do sierpnia 2020, został przedłużony ze względu na epidemię koronawirusa.

Po sezonie 2018/19, w którym Real zdobył tylko jedno trofeum, zarząd klubu postanowił przeprowadzić zmiany w kadrze zespołu. Już w marcu ogłoszono transfer brazylijskiego obrońcy Édera Militão z FC Porto. Kadrę wzmocnił także Serb Luka Jović. 7 czerwca poinformowano o kupnie Edena Hazarda, który kosztował madrycki klub około 100 milionów euro. 5 dni później Olympique Lyon zaakceptował ofertę kupna francuskiego obrońcy Ferlanda Mendy’ego. Do drużyny dołączył również rok wcześniej kupiony Rodrygo Goes. Pierwszym zawodnikiem, który opuścił Królewskich został Marcos Llorente, wychowanek Realu zasilił Atlético Madryt. Następnie drużynę opuścił Mateo Kovačić. Chorwat został kupiony przez Chelsea, klub, w którym spędził poprzedni sezon w ramach wypożyczenia. Sprowadzono Takefuse Kubo z F.C. Tokyo. Powracającego z wypożyczenia Raúla de Tomása zakupiła Benfica Lizbona. 5 lipca ogłoszono wypożyczenie Sergio Reguilóna do Sevilli i Martina Ødegaarda do Realu Sociedad. Dzień później A.C. Milan wykupił z Realu Theo Hernándeza.

25 lipca klub poinformował o rocznym wypożyczeniu Daniego Ceballosa do Arsenalu. Pod koniec lipca Real wypożyczył Jesúsa Vallejo do Wolves i Borje Mayorala do Levante UD. Po dwuletnim wypożyczeniu w Bayernie Monachium do klubu powrócił James Rodríguez. Do Realu Valladolid wypożyczono Andrija Łunina..

W przedsezonowych sparingach Królewscy grali kiepsko, w International Champions Cup zespół Zidane’a z Bayernem Monachium (porażka 1-3), Arsenalem (2-2, zwycięstwo po rzutach karnych 3-2) i Atlético Madryt (porażka 3-7). Podczas Audi Cup Los Blancos przegrali z Tottenhamem 0-1 i zwyciężyli w meczu z Fenerbahçe 5-3. W sierpniu Real rozegrał jeszcze dwa przedsezonowe spotkania; mecz z Red Bullem Salzburg (1-0 dla Realu) i AS Romą (2-2 porażka po rzutach karnych 4-5).

17 sierpnia w inaugurującym meczu Primera División Królewscy wygrali 3-1 na wyjeździe z Celtą Vigo 3-1 po golach Karima Benzemy, Toniego Kroosa i Lucasa Vázqueza, bramkę dla gospodarzy zdobył Iker Losada. 2 następne mecze ligowe przyniosły remisy (1-1 z Realem Valladolid oraz 2-2 z Villarrealem). 3 kolejne pojedynki gracze Realu wygrywali kolejno 3-2 z Levante UD, 1-0 z Sevillą i 2-0 z Osasuną. Dobrą passę przerwał derbowy mecz z Atlético Madryt, w którym padł bezbramkowy remis. W kolejnym meczu Real wygrał 4-2 z Granadą jednak następnie przegrał po raz pierwszy w lidze z Mallorcą 0-1.

Real fatalnie rozpoczął rozrywki Ligi Mistrzów bowiem w pierwszym spotkaniu z Paris Saint-Germain zespół Zidane’a poległ aż 0-3, w drugim meczu padł remis 2-2 z Club Brugge. Królewscy zwyciężyli dopiero w 3 kolejce pokonując na wyjeździe Galatasaray 0-1. Po złym rozpoczęciu rozgrywek Real ostatecznie zajął drugie miejsce w grupie wygrywając dwa z trzech ostatnich meczów (6-0 z Galatasaray, 2-2 z PSG i 3-1 z Club Brugge).

Od 11 do 16 kolejki Real w 6 meczach wygrał 5 i remisując tylko jeden. Królewscy zakończyli rok 3 ligowymi remisami z rzędu (1-1 z Valencią, 0-0 z Barceloną i 0-0 z Athletikiem Bilbao) jednocześnie nie zdobywając ani jednego trofeum w 2019 roku.

4 stycznia Los Blancos rozpoczęli nowy rok wygraną z Getafe CF 3-0. W ramach nowego systemu Superpucharu Hiszpanii Real wziął udział w tym turnieju. W półfinale Królewscy wygrali z Valencią 3-1 po bramkach Toniego Kroosa, Isco i Luki Modricia. 12 stycznia Real wygrał w finale pokonując Atletico Madryt 4-1 w rzutach karnych (0-0 w regulaminowym czasie gry), tym samym wygrywając Superpuchar Hiszpanii po raz 11 w historii. 20 stycznia ogłoszono transfer Reiniera Jesusa z brazylijskiego klubu CR Flamengo. W 1/16 Pucharu Króla Los Blancos pokonali trzecioligowy zespół Unionistas 1-3. 22 stycznia Álvaro Odriozola został wypożyczony na pół roku do Bayernu Monachium, dwa dni później przeniesiono wypożyczenie Jesúsa Vallejo z Wolves do Granady do końca sezonu. Dwa ostatnie mecze w styczniu Królewscy wygrali kolejno 0-1 z Realem Valladolid w lidze (jednocześnie awansując na 1 miejsce po porażce Barcelony z Valencią) i 0-4 w 1/8 Pucharu Króla z Realem Saragossa. 1 lutego Real okazał się lepszy w derbach z Atlético pokonując zespół Diego Simeone 1-0 po bramce Karima Benzemy. W ćwierćfinale Pucharu Króla zespół Zidane’a odpadł po porażce 3-4 z Realem Sociedad. W 3 kolejnych meczach ligowych Real odniósł zwycięstwo (1-4 z Osasuną), remis (2-2 z Celtą Vigo) i porażkę (1-0 z Levante) spadając na 2 miejsce w tabeli. W pierwszym spotkaniu 1/8 Ligi Mistrzów na Santiago Bernabeu Los Blancos przegrali 1-2 z Manchesterem City. 1 marca w El Clásico zawodnicy Królewskich pokonali Barcelonę 2-0 po golach Viníciusa i Mariano Díaza równocześnie odzyskując 1 miejsce w lidze. Ostatni mecz przed epidemią koronawirusa gracze Zidane’a przegrali 1-2 w starciu z Realem Betis tym samym znów tracąc fotel lidera.

Po ponad 3-miesięcznej przerwie Real odniósł zwycięstwo z SD Eibar 3-1 grając do końca sezonu na Estadio Alfredo Di Stéfano z powodu przebudowy Estadio Santiago Bernabéu. W kolejnym spotkaniu zawodnicy Zidane’a pokonali 3-0 Valencię. Po meczu z Realem Sociedad wygranym również przez piłkarzy z Madrytu (2-1) to właśnie Los Blancos objęli prowadzenie w lidze zrównując się po raz kolejny punktami z Barceloną, która zremisowała bezbramkowo z Sevillą. Następna seria meczów nic nie zmieniła na szczycie; Real pokonał Mallorcę 2-0, z kolei Blaugrana wygrała z Athletikiem Bilbao 1-0. W następnych meczach Barcelona dwukrotnie zremisowała (2-2 z Celtą Vigo i 2-2 z Atlético Madryt), w efekcie Real zwiększył swoją przewagę w tabeli do 4 punktów po wygranych z Espanyolem (0-1) i Getafe (1-0). 3 kolejne spotkania ligowe przyniosły zarówno 3 zwycięstwa Realu, jak i Barcelony, aż w końcu 16 lipca Real pokonał Villareal 2-1 i, wykorzystując porażkę Barcelony z Osasuną Pampeluna, przypieczętował zdobycie 34. tytułu Primera División w historii na kolejkę przed końcem rozgrywek. W ostatnim ligowym meczu Real zremisował 2-2 z CD Leganés gromadząc łącznie 87 punktów wyprzedził drugą Barçę o 5 punktów.

7 sierpnia w rewanżowym meczu z Manchesterem City Real ponownie poległ 2-1 i tak, jak przed rokiem odpadł w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Skład

Mecze 

Rozgrywki zawieszone z powodu epidemii koronawirusa. Mecze od 28. do 38. kolejki zostały przeniesione na późniejsze terminy.

Tabele

Liga 

|}

Liga Mistrzów UEFA

Grupa A

1/8 finału

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa Realu Madryt 

2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
Real Madryt w poszczególnych sezonach